Дмитриевка () — село в Уфимском районе Башкортостана, административный центр Дмитриевского сельсовета.

История 
Село Дмитриево (Брехово) известно с XVIII века, принадлежало оно Дмитриевым — небогатым уфимским дворянам, здесь же размещалось их помещичье имение. По завещанию дочери Дмитриевых Аграфены Семеновны Демидовой, сын ее брата Федора в 1866—1868 годах построил в селе каменную Покровскую церковь, которая была освящена в сентябре 1871 года во имя Покрова Божией Матери. В годы Великой Отечественной войны в Дмитриевке началась разборка здания церкви на кирпич для МТС и кузницы. В 1956 году в селе Дмитриевка Покровская церковь окончательно была разобрана. В середине 1980-х годов пустовавшая церковная территория была отдана под жилые усадьбы и застроена.

Население

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Уфа): 22 км,
 ближайшей ж/д станции (Уфа): 22 км.

Известные уроженцы 
 Якупов, Валиулла Махмутович (4 сентября 1963 — 19 июля 2012) — российский религиозный и общественный деятель, мусульманский богослов, имам.

Примечания 

Населённые пункты Уфимского района